

Анненково — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Анненково — село, Ромодановський район, Мордовія